Il singolare del torneo di tennis Montauban Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jean-René Lisnard che ha battuto in finale Oscar Serrano-Gamez 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Jean-René Lisnard (Campione)
 Kevin Kim (quarti di finale)
 Stefano Tarallo (primo turno)
 Michael Russell (quarti di finale)

 Jimy Szymanski (secondo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Gianluca Luddi (primo turno)
 Björn Phau (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2000